Hans Fässler – storico, politico e cantautore svizzero
 Marcel Fässler – bobbista svizzero
 Marcel Fässler – pilota automobilistico svizzero
 Paul Fässler – calciatore svizzero
 Raphael Fässler – ex sciatore alpino svizzero